

Дорожная — топоним

Населённые пункты 
 Дорожная — деревня в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии.
 Дорожная — деревня в Рыбинском районе Ярославской области России.

Реки 
 Дорожная — река в России, протекает в Курской области.
 Дорожная — река в России, протекает в Кавалеровском и Чугуевском районах Приморского края.

См. также 
 Дорожная карта
 Дорожная разметка
 Дорожная улица

Примечания